«Тихий океан» — телефильм 1983 года, Австрия и ФРГ, режиссёр Ксавер Шварценбергер
 «Тихий океан» — кинофильм 1983 года, Нидерланды и Бельгия, режиссёр Дигна Синке